Borislav Vučević – ex cestista montenegrino
 Goran Vučević – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Nikola Vučević – cestista montenegrino